Ammeldingen ist der Name zweier Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz:

Ammeldingen an der Our
Ammeldingen bei Neuerburg